Raka kan syfta på:

Rakning – borttagning av hela den del av hårstråna som ligger ovanför huden
Raka (redskap) – ett redskap

Geografi

Burkina Faso 

 Raka (ort i Burkina Faso), Centre-Nord, Province du Bam,

Indonesien 

 Desa Raka, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar